Famous last words puede referirse a:

 ...Famous last words..., álbum de estudio de la banda británica Supertramp;
 «Famous last words», canción de la banda estadounidense My Chemical Romance;
 Famous Last Words, banda estadounidense de post-hardcore.